Yukawa ist der Familienname folgender Personen:

 Haruna Yukawa (1972–2015), japanischer Staatsbürger, der von der Terrormiliz IS im August 2014 im Norden Syriens entführt worden war
 Hideki Yukawa (1907–1981), japanischer Physiker

Yukawa ist des Weiteren der Name von:
 (6913) Yukawa, Asteroid

Weitere Bezeichnungen
 Yukawa-Potential
 Yukawa-Teilchen, siehe Pion
 Yukawa-Wechselwirkung
 Physikprofessor-Yukawa-Reihe, Kriminalromanreihe von Keigo Higashino